ANT - MKOl kod Antigui i Barbudy
 ANT - IATA kod St. Anton am Arlberg, Austria

Zobacz też 
 Ant

en:ANT